Леверенц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Леверенц, Кейтлин (род. 1991) — американская пловчиха.
 Леверенц, Сигурд (1885—1975) — шведский архитектор стиля модерн.